Женские соревнования проходили с 13 по 20 октября. Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей турнира, обыграв в финале Унс Джабир из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (3), 6:3. Эта победа позволила россиянке отправиться на Итоговый турнир WTA в качестве первой запасной.

Прошлогодняя чемпионка немка Юлия Гёргес не стала защищать титул, сыграв на этой же неделе на турнире в Люксембурге (завоевала титул).

Выступления на турнире Слоан Стивенс, Каролины Плишковой и Кики Бертенс позволили всем троим отобраться на Итоговый турнир WTA.

Участницы турнира

Посев 
Четверо самых высокосеянных теннисисток начинают турнир со 2-го круга.

  Cимона Халеп (отказ, травма спины)
  Каролина Плишкова (второй раунд)
  Слоан Стивенс (второй раунд)
  Кики Бертенс (второй раунд)

<li>  Анастасия Севастова (полуфинал)
<li>  Дарья Касаткина (титул)
<li>  Элисе Мертенс (первый раунд)
<li>  Анетт Контавейт (четвертьфинал)

Получившие специальное приглашение в сетку турнира (WC) 

  Слоан Стивенс (второй раунд)
  Cимона Халеп (отказ, травма спины)

<li>  Анастасия Потапова (первый раунд)
<li>  Анна Калинская (первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Вера Звонарёва (четвертьфинал)
  Наталья Вихлянцева (первый раунд)

<li>  Ирина Хромачёва (первый раунд)
<li>  Унс Джабир (финал)

Лаки-лузеры 

  Виталия Дьяченко (первый раунд)

<li>  Валентини Грамматикопулу (второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2018 года
2018